Break the Border — дебютный полноформатный студийный альбом шведского visual kei исполнителя Yohio, издан 27 марта 2013 года в Швеции (английская версия), 15 мая 2013 года в Японии с песнями на японском языке

Break the Border содержит песню «Heartbreak Hotel», которую Yohio исполнил на Melodifestivalen 2013.

Список композиций